Биоцикл:
 Самое крупное экологическое подразделение биосферы. Выделяются 4 биоцикла: суша, морские (океанические) водоёмы, эстуарии и лиманы, внутренние водоёмы. Они, в свою очередь, подразделяется на биохоры (это понятие в современной экологии почти не используется и считается синонимом ландшафтной зоны). 
 Закономерная смена фаз или стадий развития организма (часто считается синонимом понятия «биоритм»).